Первый дивизион 1984 () — 40-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул смог защитить клуб «Волеренга».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1984
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1984 году